John Spencer-Churchill kan syfta på flera personer, bland andra:

John Spencer-Churchill, 7:e hertig av Marlborough (1822–1883)
John Spencer-Churchill, 10:e hertig av Marlborough (1897–1972)
John Spencer-Churchill, 11:e hertig av Marlborough (född 1926)

Se även
John Spencer